Bothen steht für:
 Bothenberg, Berg (576 m) nördlich von Wondreb (Tirschenreuth), Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz, Bayern

Bothen bzw. Bothén ist der Familienname folgender Personen:
 Bertil Bothén (1892–1966), schwedischer Segler
 Björn Bothén (1893–1955), schwedischer Segler
 Christer Bothén (* 1941), schwedischer Jazzmusiker
 Gabriele Bothen-Hack (* 1945), deutsche Kinderbuchautorin und Puppenmacherin
 Heinrich Hermann Bothen (1814–1878), deutscher Architekt